General Paz kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Ranchos, kommunhuvudort, Buenos Aires, 
 Nuestra Señora del Rosario de Caa Catí, kommunhuvudort, Corrientes, 
 Partido de General Paz, kommun, Buenos Aires, 
 Departamento de General Paz, kommun, Corrientes, 

Robotskapade Argentinaförgreningar